Nationaal park Coiba, Nationaal park in Panama
Coiba (geslacht), geslacht van schildwespen